vijenac – ukras kružnog oblika
 Vijenac (časopis), list koji izdaje Matica hrvatska
 Vijenac (Bilogora), 261 m visoki vrh Bilogore
 Vijenac (planina), planina u zapadnoj Bosni

Naselja:
 BiH:
 Vijenac (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac

Crna Gora:
 Vijenac (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja